

Italia
 Cavaione  – torrente della provincia di Vercelli
 Cavaione  – frazione di Truccazzano in  provincia di Milano
 Cavaione – frazione di Alta Val Tidone in provincia di Piacenza

Svizzera
 Cavaione  – frazione di Brusio nel distretto di Bernina